Вагенар () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Вагенар, Бернард (1894—1971) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Вагенар, Йохан (1862—1941) — нидерландский композитор и органист.
 Вагенар, Ян (1709—1773) — голландский историк.